Jean Kuhlmann
João Geraldo Kuhlmann
Kathryn Kuhlman
Desambiguações de sobrenomes